Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 60001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 października 1999 do 28 maja 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

60001-60100

60101-60200

60201-60300

60301-60400

60401-60500

60501-60600

60601-60700

60701-60800

60801-60900

60901-61000

Przypisy 

Lista planetoid 060001-061000